Walmar steht für:
 Walmar (New South Wales), Ortschaft in Denham County, Walgett Shire, New South Wales, Australien
 Walmar Castle, britisches Rettungsschiff, versenkt 1941, siehe U 124 (Kriegsmarine)

Siehe auch:
 Walmarens